Скидра — греческий топоним. Может означать:

 Скидра — малый город.
 Скидра (дим) — община.